Duboys ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse-Constance Duboys (1814–1853), französischer Architekt
 Ernest-Eugène Duboys (1808–1877), französischer Politiker, Deputierter, Bürgermeister von Angers
 Gaspard-Marie Duboys (1761–1860), französischer Politiker, Ritter der Ehrenlegion, Deputierter
 Jean Duboys (1836–1873), französischer Schriftsteller
 Jean-Jacques Duboys (1768–1845), französischer Politiker, Deputierter

Siehe auch: 
 Duboys-Fresney